DLM steht für:

 Flughafen Dalaman, Flughafen in Dalaman, Türkei (IATA-Code)
 Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik DLM, Schweizer Eisenbahnhersteller
 Demokratische Linke Bewegung, politische Partei im Libanon
 Derrière le miroir, französische Kunstzeitschrift
 Detmolder Lernwegemodell
 Deutsche Leichtathletik Marketing, deutsche Sport-Marketing-Agentur
 Deutsche Liga für Menschenrechte
 Deutsches Landwirtschaftsmuseum (Hohenheim), Stuttgart
 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain, Crimmitschau
 Deutsches Ledermuseum in Offenbach am Main
 Digitales Landschaftsmodell
 Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, siehe Landesmedienanstalt #Gemeinsame Gremien
 Document Lifecycle Management, siehe Dokumentlebenszyklusmanagement 

dlm steht für:
 Dalmatische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung